Frank Butler kan syfta på bland andra:

* Frank Butler (jockey) (1817–1856), engelsk jockey
 Frank E. Butler (1852–1926), amerikansk skarpskytt och underhållare 
 Frank Butler (1890–1967), brittisk-amerikansk skådespelare och manusförfattare
 Frank Butler (1928–1984), amerikansk jazzslagverkare